Newnham (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Newnham (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Newnham (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
 Newnham (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Newnham (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Newnham (Cambridgeshire), een plaats die is ingelijfd door de stad Cambridge (Verenigd Koninkrijk)
 Newnham College, een college van de Universiteit van Cambridge